Wood's FM é uma emissora de rádio brasileira  com sua sede em Curitiba.

A Wood's FM, projeto de rádio operado pela casa de shows Wood's, retornou ao dial FM através da Tríplice fronteira, além de iniciar uma fase de expectativa na Grande Curitiba. A emissora já está anunciando a operação da Wood's FM 105.5 MHz de Foz do Iguaçu, desde do dia 14 de novembro de 2016, passou a ser anunciada na frequência de 107.1 MHz da Grande Curitiba, o projeto já contou com uma rápida passagem em Maringá através da 94.9 MHz atual (94,9 FM), após um período curto na região de Maringá a Rádio Wood's FM anunciou que vai voltar ao dial de Maringá. A partir de dezembro a marca vai operar em 93.3 MHz substituindo RDR FM, a 93.3 MHz é a rádio mais potente dessa região operado com 57 Kw de potência, com alcance médio de 85 Km.

Estações de rádio fundadas em 2016
Estações de rádio de Curitiba
Fundações no Paraná em 2016